Itamaracá pode-se referir a :
Ilha de Itamaracá - município brasileiro do Estado de Pernambuco;
Microrregião de Itamaracá, microrregião do estado de Pernambuco;
Capitania de Itamaracá - uma antiga capitania do Brasil colonial;
Barão de Itamaracá – título criado por D. Pedro II do Brasil.
Itamaracá (Goiânia) – bairro

Ver também
 Itambaracá

Desambiguação
Desambiguações de topônimos